Farkas Miklós (1840–1890) premontrei rendi pap, tanár
Farkas Miklós (1890–1982) operatőr, kameramann  
Farkas Miklós (1932–2007) matematikus, egyetemi tanár (BME)
Farkas Miklós (1941) segesvári, a kolozsvári Farkas Gyula-emlékéremmel kitüntetett matematikatanár